Adelpodinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Michael Adelpodinger (1734–1800), österreichischer Architekt und Baumeister
 Josef Adelpodinger (1778–1849), österreichischer Architekt und Baumeister